Centrale hydroélectrique de Siti peut faire référence à l'un des éléments suivants : 

 Centrale hydroélectrique Siti I, une 5,0 mégawatts mini-centrale hydroélectrique en Ouganda.
 Centrale hydroélectrique Siti II, une 16,5 mégawatts centrale hydroélectrique dans la région orientale de l'Ouganda.

Siti